Гудинаф може да се отнася за:
 Джон Гудинаф (р. 1922), американски физик
 Флоренс Гудинаф (1886-1959), американска психоложка